Droids ist

 der englischsprachige Originaltitel der im Star-Wars-Universum angesiedelten Zeichentrickserie Freunde im All.
 eine freie Crawler-Software aus dem Lucene-Projekt